Лавре́нтьев () — русская фамилия, образованная от имени Лаврентий.

Лаврентьев

А 
 
 Лаврентьев, Алексей Лаврентьевич (1875—1952) — российский и советский математик, профессор МГУ.
 Лаврентьев, Алексей Павлович (1898—1958) — советский учёный-медик, анатом.
 Лаврентьев, Анатолий Иосифович (1904—1984) — советский дипломат.
 
 Лаврентьев, Арсений (род. 1983) — португальский пловец.

Б 
 Лаврентьев, Борис Иннокентьевич (1892—1944) — советский нейрогистолог, член-корреспондент АН СССР.

В 
 Лаврентьев, Виктор Владимирович (1914—1986) — русский драматург.

Д

Е 
 Лаврентьев, Евгений Александрович (род. 1972) — российский кинорежиссёр и сценарист.

З 
 Лаврентьев, Захар Лаврентьевич (1910—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, майор.
 Лаврентьев, Зосим Фёдорович (1933—2020) — советский и российский живописец.

И 
 
 Лаврентьев, Игорь Александрович (1921—1997) — советский и российский композитор, дирижёр.

К 
 Лаврентьев, Клим Анатольевич (род. 1937) — советский и российский режиссёр-кинодокументалист.

Л 
 Лаврентьев, Леонид Иванович (1835—1914) — русский писатель, публицист, попечитель западно-сибирского учебного округа (1899—1914).

М 
 Лаврентьев, Максим Игоревич (род. 1975) — русский поэт, прозаик, редактор, литературовед и культуролог, историк.

Н 
 Лаврентьев, Николай Григорьевич (1921—1992) — заслуженный машиностроитель РСФСР.

О 
 Лаврентьев, Олег Александрович (1926—2011) — украинский физик.

П 
 Лаврентьев, Павел Григорьевич (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 Лаврентьев, Пётр Денисович (1905—1979) — советский инженер, организатор производства, Герой Социалистического Труда.

Р 
 Лаврентьев, Ростислав Леонидович (род. 1981) — актёр.

С 
 
 Лаврентьев, Сталь Александрович (1934—1973) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.

Я 
 Лаврентьев, Яков Петрович (1914— ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.



См. также

Примечания